Velika nagrada Belgije 2016 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 28. avgusta 2016 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center"|6
| 
| Mercedes
| 1:48,019
| 1:46,999
| 1:46,744
| align="center" | 1
|-
! 2
| align="center"| 33
| 
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 1:48,407
| 1:47,163
| 1:46,893
| align="center" | 2
|-
! 3
| align="center"| 7
| 
| Ferrari
| 1:47,912
| 1:47,664
| 1:46,910
| align="center" | 3
|-
! 4
| align="center"| 5
| 
| Ferrari
| 1:47,802
| 1:47,944
| 1:47,108
| align="center" | 4
|-
! 5
| align="center"| 3
| 
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 1:48,407
| 1:48,027
| 1:47,216
| align="center" | 5
|-
! 6
| align="center"| 11
| 
| Force India-Mercedes
| 1:48,106
| 1:47,485
| 1:47,407
| align="center" | 6
|-
! 7
| align="center"| 27
| 
| Force India-Mercedes
| 1:48,080
| 1:47,317
| 1:47,543
| align="center" | 7
|-
! 8
| align="center"| 77
| 
| Williams-Mercedes
| 1:48,655
| 1:47,918
| 1:47,612
| align="center" | 8
|-
! 9
| align="center"| 22
| 
| McLaren-Honda
| 1:48,700
| 1:48,051
| 1:48,114
| align="center" | 9
|-
! 10
| align="center"| 19
| 
| Williams-Mercedes
| 1:47,738
| 1:47,667
| 1:48,263
| align="center" | 10
|-
! 11
| align="center"| 8
| 
| Haas-Ferrari
| 1:48,751
| 1:48,316
| 
| align="center" | 11
|-
! 12
| align="center"| 20
| 
| Renault
| 1:48,800
| 1:48,485
| 
| align="center" | 12
|-
! 13
| align="center"| 21
| 
| Haas-Ferrari
| 1:48,748
| 1:48,598
| 
| align="center" | 18
|-
! 14
| align="center"| 30
| 
| Renault
| 1:48,901
| 1:48,888
| 
| align="center" | 13
|-
! 15
| align="center"| 55
| 
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:48,876
| 1:49,038
| 
| align="center" | 14
|-
! 16
| align="center"| 94
| 
| MRT-Mercedes
| 1:48,554
| 1:49,320
| 
| align="center" | 15
|-
! 17
| align="center"| 12
| 
| Sauber-Ferrari
| 1:48,949
|
| 
| align="center" | 16
|-
! 18
| align="center"| 31
| 
| MRT-Mercedes
| 1:49,050
|
| 
| align="center" | 17
|-
! 19
| align="center"| 26
| 
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:49,058
|
| 
| align="center" | 19
|-
! 20
| align="center"| 9
| 
| Sauber-Ferrari
| 1:49,071
|
| 
| align="center" | 20
|-
! 21
| align="center"| 44
| 
| Mercedes
| 1:50,033
|
| 
| align="center" | 21
|-
! 22
| align="center"| 14
| 
| McLaren-Honda
| brez časa
|
| 
| align="center" | 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center"| 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 44
| 1:44:51,058
| 1
| align="center"|25
|-
! 2
| align="center"| 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 44
| +14,113
| 5
| align="center"|18
|-
! 3
| align="center"| 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 44
| +27,634
| 21
| align="center"|15
|-
! 4
| align="center"| 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 44
| +35,907
| 7
| align="center"|12
|-
! 5
| align="center"| 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 44
| +40,660
| 6
| align="center"|10
|-
! 6
| align="center"| 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 44
| +45,394
| 4
| align="center"|8
|-
! 7
| align="center"| 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 44
| +59,445
| 22
| align="center"|6
|-
! 8
| align="center"| 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 44
| +1:00,151
| 8
| align="center"|4
|-
! 9
| align="center"| 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 44
| +1:01,109
| 3
| align="center"|2
|-
! 10
| align="center"| 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 44
| +1:05,873
| 10
| align="center"|1
|-
! 11
| align="center"| 33
|  Max Verstappen
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 44
| +1:11,138
| 2
|
|-
! 12
| align="center"| 21
|  Esteban Gutiérrez
| Haas-Ferrari
| 44
| +1:13,877
| 18
|
|-
! 13
| align="center"| 8
|  Romain Grosjean
| Haas-Ferrari
| 44
| +1:16,474
| 11
|
|-
! 14
| align="center"| 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Ferrari
| 44
| +1:27,097
| 19
|
|-
! 15
| align="center"| 30
|  Jolyon Palmer
| Renault
| 44
| +1:33,165
| 13
|
|-
! 16
| align="center"| 31
|  Esteban Ocon
| MRT-Mercedes
| 43
| +1 krog
| 17
|
|-
! 17
| align="center"| 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 43
| +1 krog
| 16
|
|-
! Ods
| align="center"| 20
|  Kevin Magnussen
| Renault
| 5
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| align="center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 3
| Menjalnik
| 20
|
|-
! Ods
| align="center"| 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Ferrari
| 1
| Predrta guma
| 14
|
|-
! Ods
| align="center"| 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| align="center"| 94
|  Pascal Wehrlein
| MRT-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 15
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016